Biografies:
 Josep Maria Vehí i Ros, polític català del segle XIX
 Joan Vehí i Serinyana (1929-2020), fotògraf català
 Agustí Vehí i Castelló (1958-2013), policia, historiador i escriptor català
 Víctor Manuel Vehí Bach, (1960-), jugador d'escacs català
 Mireia Vehí i Cantenys (1985-), sociòloga i política catalana